Stegolerium är ett släkte av svampar. Stegolerium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stegolerium